Чемпионат Уэльса по футболу 2007/2008 годов — 16-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 17 августа 2007 и закончился 19 апреля 2008 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Нью-Сейнтс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2007 году
Спорт в Великобритании в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008